El término Museo Nacional de Historia Natural (a menudo abreviado en MNHN) puede referirse a alguna de las siguientes instituciones:

 Museo Nacional de Historia Natural de Angola
 Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia
 Museo Nacional de Historia Natural de Bulgaria
 Museo Nacional de Historia Natural de Chile
 Museo Nacional de Historia Natural de Cuba
 Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos
 Museo Nacional de Historia Natural de Francia
 Museo Nacional de Historia Natural «Grigore Antipa» (Rumanía)
 Museo Nacional de Historia Natural de la India
 Museo Nacional de Historia Natural de Irlanda
 Museo Nacional de Historia Natural de Karlsruhe
 Museo Nacional de Historia Natural de Luxemburgo
 Museo Nacional de Historia Natural de Malta
 Museo Nacional de Historia Natural y de la Ciencia (Portugal)
 Museo Nacional de Historia Natural de la República Dominicana
 Museo Nacional de Historia Natural de Stuttgart
 Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay

Otros museos nacionales de historia natural, aunque no exactamente nombrados «Museo Nacional de Historia Natural»:

 Museo Argentino de Ciencias Naturales
 Museo Nacional de Brasil
 Museo Nacional de Ciencias Naturales (España)
 Museo de Historia Natural de México
 Museo Nacional de Praga

Véase también 
 Museo de historia natural
 Museo de Historia Natural
 Museo de Ciencias Naturales